Pilou peut désigner :
 le pilou, jeu de jonglage propre à Nice et à son arrière-pays ;
 le pilou, danse de la Nouvelle-Calédonie ;
 le pilou, tissu de laine ou de coton pelucheux ;
 un personnage de roman.

Voir aussi 

 Jeannette Pilou (1937-2020), soprano italienne d'origine grecque.
 Coco Pilou est une émission télévisuelle de jeunesse diffusée en Nouvelle-Calédonie.